

Тужани — село в гміні Вінсько Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Тужани — село в гміні Іновроцлав Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства